Штайнах () — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг, речной индекс — 238178. Площадь бассейна реки составляет 46 км². Общая длина реки — 13 км.

Описание 

Река берёт начало возле города Нойффена у подножия горного массива Швабский Альб. Высота истока-ручья — 495 метров. Течёт постоянно на север. Впадает в реку Неккар в районе города Нюртинген. Высота устья 273 метров.

Между Нойффеном и коммуной Фриккенхаузен образует водопад «Гросес Гис», который считается памятником природы.

Примечания

Ссылки 
  , региональные карты / слои
  , NABU Nürtingen, www.nabu-nuertingen.de (содержит фотографии Штайнаха, Заубаха и Тифенбаха)

Притоки Неккара
Реки Баден-Вюртемберга